

Села:
 Гаї — Сумська область, Роменський район
 Гаї — Тернопільська область, Кременецький район
 Гаї — Львівська область, Золочівський район
 Гаї — Львівська область, Львівський район
Заповідне урочище:
 Гаї — заповідне урочище, Львівська область

Гаї — село, Вітебська область, Верхньодвінський район

Див. також 
 Гаї-Гречинські
 Гаї-Дітковецькі
 Гаї-за-Рудою
 Гаї-Лев'ятинські
 Гаї-Розтоцькі
 Гаї-Смоленські
 Гаї-Суходільські
 Гаї-Шевченківські
 Верхні Гаї
 Нижні Гаї
 Антоніо Гаї‎